Hauptkanal ist der Name und Namensbestandteil von Wasserläufen:

 Hauptkanal, linker Hauptstrang-Oberlauf der Brautlach (zur Sandrach) bis Brautlach, Gemeinde Karlskron, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern 
 Hauptkanal (Eiter), linker Zufluss der Eiter (zur Weser) nahe bei Bruchhausen-Vilsen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Hauptkanal (Laillinger Bach), rechter Zufluss des Laillinger Bachs (zum Längenmühlbach) nach Lailling, Gemeinde Otzing, Landkreis Deggendorf, Bayern; Abschnittsnamensfolge Oberndorfer Graben → Reutgraben → Hauptkanal
 Hauptkanal Sterkrade, linker Zufluss des Handbachs, Stadtteil Schwarze Heide, kreisfreies Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Hauptkanal im Komitat Zala, Ungarn, alternativer Name des Prinzipal-Kanals. 
 Turkmenischer Hauptkanal in Turkmenistan, noch im Planungsstadium zugunsten des Karakumkanals aufgegeben, siehe Karakumkanal#Differenzierung zum Turkmenischen Hauptkanal